El término Escudo de Guadalupe puede referirse a los blasones de varias localidades del mundo:

en Colombia 
 El escudo de Guadalupe (Antioquia).
 El escudo de Guadalupe (Huila).
 El escudo de Guadalupe (Santander).

en Costa Rica 
 El escudo de Guadalupe (Costa Rica).

en El Salvador 
 El escudo de Guadalupe (El Salvador).

en España 
 El escudo de Guadalupe (Cáceres).
 El escudo de Guadalupe (Murcia).

en Estados Unidos 
 El escudo de Guadalupe (Arizona).
 El escudo de Guadalupe (California).

en Francia 
 El escudo de Guadalupe (Francia).

en México 
 El escudo de Guadalupe (Chiapas).
 El escudo de Guadalupe (Chihuahua).
 El escudo de Guadalupe (Nuevo León).
 El escudo de Guadalupe (Puebla).
 El escudo de Guadalupe (La Patrona).
 El escudo de Villa de Guadalupe.
 El escudo de Guadalupe (Zacatecas).

en Perú 
 El escudo de Guadalupe (Perú).

en Portugal 
 El escudo de Nossa Senhora de Guadalupe.